Ри́стич () — сербско-хорватская фамилия.

Известные носители 
 Ристич, Александар (род. 1944) — боснийский футболист и тренер.
 Ристич, Братислав (род. 1980) — сербский футболист.
 Ристич, Драган (род. 1948) — сербский поэт и переводчик.
 Ристич, Драгутин (род. 1964) — хорватский футболист.
 Ристич, Душан (род. 1995) — сербский баскетболист.
 
 Ристич, Йован (1831—1899) — сербский государственный деятель.
 Ристич, Милан (1908—1982) — сербский композитор.
 Ристич, Михайло (род. 1995) — сербский футболист.
 Ристич, Ненад (род. 1958) — сербский шахматист, гроссмейстер.
 Ристич, София (1902—1944) — сербская крестьянка, Народный герой Югославии.
 Ристич, Срето (род. 1976) — сербский футболист.
 Ристич, Стевица (род. 1982) — сербско-македонский футболист.